Ndim ist der Name der geographischen Objekte:

 Ndim (Berg), Berg in der Zentralafrikanischen Republik
 Ndim (Fluss), Fluss in Kamerun
 Ndim (Ort), Ortschaft in der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch:
 Ousmane Ndim, amerikanischer Basketballspieler